Errata do biografii – serial dokumentalny produkcji polskiej wyprodukowany w latach 2007-2010.

Charakterystyka serialu 
Serial ukazuje nieznane z różnych powodów wątki z życia znanych polskich pisarzy. Pokazuje ich postawy i stosunek do relacji z komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa PRL. Konsultantem przy tworzeniu cyklu był Sławomir Cenckiewicz.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Cykl "Errata do biografii" na stronach TVP VOD

Polskie telewizyjne seriale dokumentalne